Gordo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gordo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres,

USA 

 Gordo (ort), Alabama, Pickens County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar